Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2015. Die Kader der Mannschaften sind jeweils nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert. Jeder nationale Landesverband musste bis zum 7. Januar 2015 23 Spieler nominieren. Die endgültige Kaderliste wurde am 9. Januar vom afrikanischen Fußballverband (CAF) veröffentlicht.

Gruppe A

Äquatorialguinea 
Äquatorialguinea wechselte kurz vor Turnierbeginn seinen Trainer, nachdem der bisherige Amtsinhaber Andoni Goikoetxea Ende 2014 freigestellt wurde. Als Nachfolger wurde der bisherige Trainer des äquatorialguineischen Frauennationalteams, der Argentinier Esteban Becker, benannt. Sein Aufgebot gab Becker am 8. Januar bekannt, im 23-köpfigen Kader befinden sich 17 in Spanien geborene Spieler. Keine Berücksichtigung fanden mehrere in Südamerika und Afrika geborene Spieler, deren Spielberechtigung für das Nationalteam von Äquatorialguinea zweifelhaft war.

Burkina Faso 
Trainer Paul Put berief am 23. Dezember 2014 insgesamt 24 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Im endgültigen Kader fand Stürmer Banou Diawarra, der einzige nominierte Feldspieler aus der heimischen Liga, keine Berücksichtigung mehr.

Gabun 
Trainer Jorge Costa nominierte am 28. Dezember den finalen Kader. Mittelfeldspieler Mario Lemina lehnte seine Einladung allerdings ab, so dass ein weiterer Spieler nachnominiert werden musste. Am 3. Januar wurde aus diesem Grund Bonaventure Sokambi, gerade zum algerischen Verein ASO Chlef transferiert, nachträglich in das finale Aufgebot berufen.

Republik Kongo 
Trainer Claude Le Roy berief Anfang Dezember 2014 38 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Aus diesem Spielerpool strich er am 22. Dezember 13 Spieler (Torhüter Joe Ombandza und Brice Samba, Abwehrspieler Bernard Onanga Itoua, Grâce Miguel Mamic Itoua, und Maël Lépicier, Mittelfeldspieler Julssy Boukama Kaya, Junior Makiéssé und Moïse Kounkou sowie die Stürmer Kader Bidimbou, Kévin Koubemba, Dzon Delarge, Saïra Issambet und Lorry Nkolo) und nominierte Christopher Maboulou nach, so dass das Aufgebot auf 26 Akteure verringert wurde. Die letzten drei Spieler, die aus dem Aufgebot gestrichen wurden, waren Maboulou, der nicht im Trainingslager erschien, sowie Scott Bitsindou und Jordan Massengo.

Gruppe B

Demokratische Republik Kongo 
Florent Ibengé nominierte am 29. Dezember 2015 29 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Im endgültigen Aufgebot fanden Distel Zola, Hervé Lomboto, Lomanisa Mutambala, Luvumbu Nzinga, Bangala Litombo und Dark Osaretin keine Berücksichtigung mehr.

Kap Verde 
Trainer Rui Águas benannte am 24. Dezember 2014 sein 23-köpfiges Turnieraufgebot.

Sambia 
Sambias Trainer Honour Janza berief am 23. Dezember 2014 27 Spieler in sein provisorisches Aufgebot. Nyambe Mulenga brach sich bei der Anreise zum Trainingslager bei einem schweren Autounfall das Bein und fiel deshalb aus. Keine Berücksichtigung fanden unter anderem Chris Katongo, Isaac Chansa, Rodger Kola, Collins Mbesuma und Jacob Mulenga. Aus dem vorläufigen Aufgebot verpassten Torhüter Toaster Nsabata, die Abwehrspieler Aaron Katebe und Bronson Chama sowie Stürmer James Chamanga den Sprung in den endgültigen Kader.

Tunesien 
Trainer Georges Leekens nominierte 26 Spieler in sein provisorisches Aufgebot, nicht berücksichtigt wurde dabei Stürmer Issam Jemâa. Aus dem vorläufigen Aufgebot musste Änis Ben-Hatira seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen, gestrichen wurden noch Yassine Mikari und Yoann Touzghar. Aus Verletzungsgründen mussten kurz vor Turnierbeginn Saber Khelifa und Fakhreddine Ben Youssef ihre Teilnahme absagen, an ihrer Stelle wurden Edem Rjaïbi und Ahmed Akaïchi nachnominiert.

Gruppe C

Algerien 
Bereits am 15. Dezember gab Nationaltrainer Christian Gourcuff den endgültigen Kader bekannt.
Mit Foued Kadir wurde nur ein Spieler nominiert, der zuvor von Gourcuff noch nie berufen wurde und sein letztes Länderspiel im März 2014 bestritt. Erstmals wird die algerische Mannschaft ohne Feldspieler aus der heimischen Liga zu einem Afrika-Cup reisen.
Des Weiteren wurden sieben Reservisten benannt: Liassine Cadamuro, Adlène Guédioura, Mehdi Mostefa, Ryad Boudebouz, Ahmed Kashi, Walid Mesloub und Baghdad Bounedjah.

Am 3. Januar 2015 wurde der verletzungsbedingte Ausfall von Essaïd Belkalem und Mehdi Abeid bekannt gegeben. Am darauffolgenden Tag wurden Liassine Cadamuro und Ahmed Kashi nachnominiert.

Am 14. Januar 2015 musste Torwart Mohamed Lamine Zemmamouche das Trainingslager wegen einer Oberschenkelverletzung verlassen. Für ihn wurde Cédric Si Mohamed nachnominiert.

Ghana 
Avram Grant berief im Dezember 2014 31 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Keine Berücksichtigung fanden Sulley Muntari, Michael Essien und Kevin-Prince Boateng, die wegen Vorfällen bei der WM 2014 suspendiert wurden. Am 5. Januar strich 
Grant Torhüter Stephen Adams sowie die Mittelfeldakteure Enoch Adu, Albert Adomah und Alfred Duncan aus dem Aufgebot; Stürmer Majeed Waris musste verletzungsbedingt passen. Im drei Tage später veröffentlichten Kader wurden Samuel Inkoom, Ibrahim Moro und Kwabena Adusei gestrichen, Jeffrey Schlupp musste seine Turnierteilnahme wegen einer Verletzung absagen. Aufgrund des Ausfalls von Waris wurde im Angriff Mahatma Otoo nachnominiert.

Senegal 
Alain Giresse gab am 26. Dezember 2014 ein 28 Spieler umfassendes provisorisches Aufgebot bekannt. Er verzichtete dabei überraschend auf Demba Ba. Keine Berücksichtigung im finalen 23-Mann-Kader fanden Boukary Dramé, Pape Alioune Ndiaye, Ibrahima Mbaye, Ousmane Mané sowie verletzungsbedingt Diafra Sakho.

Südafrika 
Südafrikas Trainer Ephraim Mashaba berief Mitte Dezember 2014 insgesamt 34 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot.
Für den endgültigen, 23 Spieler umfassenden Kader, verzichtete Mashaba auf Thulani Serero, Siyabonga Mpontshane, Kwanda Mngonyama, Ntsikelelo Nyauza, Jabulani Shongwe, Mzikayise Mashaba, Asavela Mbekile, Mondli Cele, Ayanda Patosi, Vuyisile Wana und David Zulu. Wenige Tage vor Turnierbeginn zog sich Patrick Phungwayo eine Verletzung zu, für ihn wurde der ursprünglich nicht zum 34 Spieler umfassenden Aufgebot gehörende Ayanda Gcaba nachnominiert.

Gruppe D

Elfenbeinküste 
Trainer Hervé Renard gab am 29. Dezember 2014 seinen 23-köpfigen Turnierkader bekannt.

Guinea 
Trainer Michel Dussuyer berief seinen Finalkader am 30. Dezember 2014. Dabei verzichtete er auf Alhassane Bangoura, der im Oktober eine Einladung für das Qualifikationsspiel gegen Ghana ausgeschlagen hatte, und auf Ismaël Bangoura, der sich auf seine Vereinskarriere konzentrieren wollte und daher bereits vorab um seine Nicht-Berücksichtigung gebeten hatte. Von den nominierten Spielern lehnte Bouna Sarr seine Teilnahme ab, für ihn wurde Guy-Michel Landel nachnominiert.

Kamerun 
Kameruns Trainer Volker Finke berief am 24. Dezember 2014 insgesamt 24 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Zu den nicht berücksichtigten Spielern gehörten die WM-Fahrer Benoît Assou-Ekotto, Aurélien Chedjou und Alexandre Song. Brice N’Laté musste seine Teilnahme absagen, nachdem er sich Ende Dezember bei einem Autounfall in Kamerun eine Knieverletzung zuzog, für ihn wurde Aurélien Chedjou nachnominiert. Den Sprung in den 23-köpfigen Finalkader verpasste zudem Stürmer Jacques Zoua.

Mali 
Henryk Kasperczak gab am 27. Dezember ein 35 Spieler umfassendes vorläufiges Aufgebot bekannt. Im wenig später bekanntgegebenen Turnierkader fanden die Torhüter Mamadou Samassa, Oumar Sissoko, Abdoulaye Samaké, der Verteidiger Alassane També, die Mittelfeldspieler Bakaye Traoré, Birama Touré, Ibourahima Sidibé, Souleymane Diarra und Idrissa Traoré sowie die Stürmer Nouha Dicko, Cheick Fantamady Diarra und Moussa Doumbia keine Berücksichtigung. Der nominierte Torhüter N’Tji Michel Samaké war auf der vorläufige Liste nicht aufgeführt.  Der ursprünglich ebenfalls nicht berücksichtigte Mohamed Traoré wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Cheick Diabaté nachnominiert.

Weblinks 
Die offizielle Kaderlisten auf der Internetseite des afrikanischen Fußballverbands CAF.

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste